Het German Darts Championship 2020 was de tweede van vier Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2020. Het toernooi werd gehouden van 25 tot en met 27 september in Hildesheim, Duitsland. Het toernooi werd gewonnen door Devon Petersen, wat hem zijn eerste PDC-titel opleverde.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalifceerde spelers
Van de 48 gekwalificeerde spelers bestaan 16 plaatsen uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 4 februari 2020. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 24 naar de Tour Card Holder Qualifier van 14 februari, twee naar de Associate Member Qualifier van 24 september, twee naar de Host Nation Qualifier eveneens gehouden daags voor het toernooi, één naar de Nordic & Baltic Qualifier van 12 oktober 2019 en één naar de East European Qualifier van 8 februari.
Verder mochten ook de twee hoogst geklasseerde Duitse darters meedoen.

Niels Zonneveld en Simon Stevenson trokken zich terug vóór de loting, waardoor twee extra Host Nation Qualifiers konden deelnemen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2020
Sport in Hildesheim
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nedersaksen